Озеро Сьодзі
Сьодзі (архітектура)